Döbern är en småstad i östra Tyskland, belägen i Landkreis Spree-Neisse i förbundslandet Brandenburg, omkring 25 km sydost om Cottbus. Staden är administrativt säte för kommunalförbundet Amt Döbern-Land, där även grannkommunerna Felixsee, Gross Schacksdorf-Simmersdorf, Jämlitz-Klein Düben, Neisse-Malxetal, Tschernitz och Wiesengrund ingår.

Befolkning

Detaljerade källor anges i Wikimedia Commons..

Källor 

Kommuner och städer i Landkreis Spree-Neisse